John Brown (teólogo) - padre anglicano inglês, teólogo, dramaturgo e ensaísta.
 John Brown de Haddington - escritor escocês.
 John Brown (médico) - médico escocês.
 John Brown (clérigo) - teólogo e autor religioso escocês.
 John Brown (abolicionista) - abolicionista estadunidense.
 John Brown (1810-1882) - médico e ensaísta escocês.
 John Brown (servo) - assistente pessoal e favorito  da Rainha Vitória do Reino Unido

Desambiguações de antropônimos